Colopha är ett släkte av insekter som beskrevs av Monell 1877. Enligt Catalogue of Life ingår Colopha i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen pungbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Colopha